Feliks Rylski (1770–1823) – kapitan Wojska Polskiego
 Eustachy Rylski (1817–1899) – właściciel dóbr, poseł do Sejmu Krajowego Galicji 
 Edward Rylski (1821–1895) – hrabia, oficer austriacki, powstaniec styczniowy
 August Ścibor-Rylski (1841–1902) – powstaniec styczniowy, urzędnik, właściciel ziemski
 Witold Ścibor-Rylski (1871–1926) – generał brygady Wojska Polskiego
 Władysław Ścibor-Rylski (1882–1922) – pułkownik Wojska Polskiego, komendant Korpusu Kadetów Nr 2 w Modlinie
 Maksym Rylski (1895–1964) – ukraiński poeta, tłumacz, publicysta, działacz społeczny
 Zygmunt Rylski (1898–1945) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, ojciec Zbigniewa
 Włodzimierz Ścibor-Rylski (1914–1939) – podporucznik rezerwy kawalerii Wojska Polskiego, działacz katolicki, prawnik
 Zbigniew Ścibor-Rylski (ur. 1917) – żołnierz AK, generał brygady Wojska Polskiego
 Zbigniew Rylski (ur. 1923) – major Wojska Polskiego, syn Zygmunta
 Aleksander Ścibor-Rylski (1928–1983) – pisarz, reżyser i scenarzysta filmowy
 Eustachy Rylski (ur. 1944) – prozaik, dramaturg i scenarzysta